

Patronyme 

  ;
 Amanda Simpson (1961-), femme politique américaine ;
 Annie L. Simpson (1864-1943), peintre britannique ;
 Ashford & Simpson, duo musical américain ;
 Ashlee Simpson (1984-), actrice, chanteuse et auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Bayley Simpson (1997-), coureur cycliste canadien ;
 Billy Simpson (1929-2017), footballeur nord-irlandais ;
 Brandon Simpson (1981-), athlète jamaïcain ;
 Bob Simpson (1936-), joueur de cricket et entraîneur australien ;
 Bobby Simpson (1930-2007) (basket-ball), joueur de football canadien et de basket-ball canadien ;
 Bobby Simpson (1956-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Bruce Simpson (1950-), perchiste canadien ;
 Carlos Simpson (1962-), mathématicien américain ;
 Charles Torrey Simpson (1826-1932), botaniste et malacologiste américain ;
 Charlie Simpson (1985-) : chanteur britannique ;
 Chris Simpson (1987-) : joueur de squash anglais ;
 Claire Simpson, monteuse britannique ;
 Cliff Simpson (1923-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Craig Simpson (1965-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dana Simpson (1977-), dessinatrice de bande dessinée américaine ;
 Don Simpson (1943-1996), acteur et producteur américain ;
 Dorothy Simpson (1933-2020), auteur britannique de roman policier ;
 Edward Simpson (1922-2019), statisticien britannique ;
  ;
 Frederick Simpson (1878-1945), athlète canadien ;
 Geoffrey Simpson (né dans les années 1950), directeur de la photographie australien ;
 George Gaylord Simpson (1902-1984), paléontologue et zoologue américain ;
 Gordon Simpson (1971-), joueur écossais de rugby à XV ;
 James Young Simpson (1811-1870), obstétricien écossais ;
 Janet Simpson (1944-2010), athlète britannique ;
 Jeffrey Simpson (1949-), journaliste canadien ;
 Jemma Simpson (1984}-), athlète britannique ;
 Jerome Simpson (1986-), joueur américain de football américain ;
 Jessica Simpson (1980-), chanteuse et actrice américaine ;
 Jimmy Simpson (1908-1972), footballeur écossais ;
  ;
  ;
 John Alexander Simpson (1916-2000), physicien et communicateur scientifique américain ;
 John Alexander Simpson (1922-2009), neurologue écossais ;
  ;
 Kenny Simpson (1960-), joueur de basket-ball américain ;
 Leanne Simpson, théoricienne, écrivaine, et musicienne autochtone canadienne ;
 Margaret Simpson (1981-), athlète ghanéenne spécialiste de l'heptathlon ;
 Mona Simpson (1957-), auteur, mariée à Richard Appel, producteur de la série Les Simpson ;
 Myron Simpson (1990-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Nicole Brown Simpson (1959-1994), épouse d'O. J. Simpson ;
 O. J. Simpson (1947-), joueur de football américain ;
 Affaire O. J. Simpson ;
 
 Rachelle Simpson (1988-), plongeuse américaine ;
 Rene Simpson (1966-2013), joueuse de tennis canadienne ;
 Rick Simpson, chef décorateur américain ;
  ;
  ;
 Ronnie Simpson (1930-2002), footballeur écossais ;
 Russell Simpson (1880-1959), acteur américain ;
 Russell Simpson (1954- ), joueur de tennis néo-zélandais ;
 Sean Simpson (1960-), ancien joueur de hockey sur glace et entraîneur canadien ;
 Sherone Simpson (1984-), athlète jamaïcaine ;
 Sturgill Simpson (1978-), auteur-compositeur-interprète américain de musique country et de roots rock ;
 Sydney Seymour Simpson (1856-1939), homme politique provincial canadien ;
 Thomas Simpson (1710-1761), mathématicien britannique ;
 Todd Simpson (1973-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tom Simpson (1877-1964), architecte de golf ;
 Tom Simpson (1937-1967), coureur cycliste britannique ;
 Wallis Simpson (1896-1986), épouse de l'ex-roi d'Angleterre Édouard VIII ;
 Webb Simpson (1985-), golfeur américain ;
 William Simpson (1823-1899), artiste et correspondant de guerre britannique ;
 William H. Simpson (vers 1818-1872),  artiste afro-américain et militant des droits civiques au 
 William Hood Simpson (1888-1980), général américain de la Seconde Guerre mondiale.

Pseudonyme 
 Courtney Simpson (1985-), actrice pornographique américaine.

Prénom

Toponyme

Australie
 Désert de Simpson;

Canada
 Fort Simpson, un village canadien ;

États-Unis
 Simpson, un village de Caroline du Nord ;
 Simpson, un village du comté de  Johnson dans l'Illinois ;
 Simpson, une ville du Kansas ;
 Simpson, ville située en Louisiane ;
 Simpson, une localité du comté de Lackawanna en Pennsylvanie.

Titre 

 Les Simpson, une série télévisée pour les enfants de plus de 10 ans (voir Personnages de la série) ;
 Les Simpson, le film, le film tiré de la série, sorti le .

Sciences 
 Échelle de Saffir-Simpson, une échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux de l'hémisphère ouest
 Méthode de Simpson, une  technique de calcul numérique d'une intégrale
 Paradoxe de Simpson, un paradoxe statistique décrit par Edward Simpson et George Udny Yule

Enseignes et objets 
 Simpson, un sous-marin de la marine chilienne
 , une marque australienne d'appareils électroménagers 
 Simpsons, un grand magasin canadien absorbé par la Compagnie de la Baie d'Hudson dans sa chaîne La Baie
 Simpson Performance Products, un fournisseur américain d'équipements de sport automobile

Patronyme anglais